Caraga (regio), een regio in het noordwesten van de Filipijnse eilandengroep Mindanao;
 Caraga (Davao Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Davao Oriental.